Teofil Ociepka − malarz prymitywista i teozof
 Wiesław Ociepka −  polityk, działacz partyjny i sportowy, minister spraw wewnętrznych
 ociepka – w gwarze krakowskiej: rodzaj bukietu, skomponowanego z kwiatów polnych
 ociepka – potoczna nazwa Ogólnopolskiego konkursu malarskiego im. Teofila Ociepki